Greffrath ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Greffrath (1818–1899), deutscher geographischer Schriftsteller und Aktivist der Revolution von 1848/49
 Mathias Greffrath (* 1945), deutscher Schriftsteller und Journalist